Мастер спорта СССР по шахматам — спортивное звание; учреждено Высшим советом физической культуры (ВСФК) при ЦИК СССР (1935). Присваивалось пожизненно шахматистам и шахматисткам, выполнившим на официальных соревнованиях нормы Единой всесоюзной спортивной классификации.

До Великой Октябрьской социалистической революции русским шахматистам, добивавшимся международного признания, присваивалось как и шахматистам других стран звание маэстро. После революции число шахматистов-маэстро в России (их стали также называть мастерами) равнялось 11. В 1918—1924 годах мастерами стали ещё 7 шахматистов.

В 1925 году ВСФК учредил звание мастер СССР; оно присваивалось шахматистам; набравшим 50 % очков в чемпионатах СССР или выигравшим матч у мастера (или сыгравшим вничью 2 матча с мастерами). Мастерами становились также шахматисты — победители губернских чемпионатов при участии в них не менее 3 мастеров. В 1925—1934 годах норму мастера СССР выполнили 27 шахматистов.

В 1934 году Исполнительное бюро шахматной секции ВСФК решило провести квалификационную проверку мастеров в возрасте до 50 лет. В результате проверки (1935) звания мастера были лишены 12 шахматистов (K. А. Выгодчиков, С. Б. Готгильф, П. Н. Измайлов, Вл. Г. Кириллов, А. И. Куббель, М. А. Макогонов, А. Я. Модель, С. К. Розенталь, Я. Г. Рохлин, А. С. Сергеев, В. И. Силич, Н. Т. Сорокин). А. М. Константинопольскому и В. И. Созину было предложено подтвердить звание мастера: первый сумел это, второй не смог. В. И. Силичу удалось вернуть звание мастера до Великой Отечественной войны (во всесоюзном турнире кандидатов в мастера спорта, Ростов-на-Дону, 1939). В послевоенные годы квалификационную норму мастера спорта СССР вновь удалось выполнить Вл. Г. Кириллову, Я. Г. Рохлину, и Н. Т. Сорокину.

В 1950 году Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР учредил звание мастер спорта СССР для женщин. В 1934 году учреждено звание мастера спорта СССР по шахматной композиции, в 1982 году — мастер спорта СССР по заочной игре в шахматы (по переписке). Звания мастер спорта СССР удостоены 1098 шахматистов (1934—1989) — 930 мужчин и 168 женщин.

Хронологическая таблица

Женщины

Примечания

Литература 
 

Списки шахматистов
Спортивные звания СССР
Шахматные звания
Списки спортсменов СССР